А́сари — топоним.

 Асари — часть города Юрмала.
 Асари — японское имя.
 Асари — остановочный пункт (бывшая станция) в Юрмале.

См. также 
 Асаре